Capolino – infiorescenza formata da un insieme di piccoli fiori
 Augusto Capolino – ex calciatore italiano
 Edoardo Capolino – regista italiano